miejscowości na Białorusi
 Honczary – wieś, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Honczary
 Honczary – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Ochowo
 Honczary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Honczary
 Honczary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski
 Honczary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockiim, w sielsowiecie Świsłocz
 Nowe Honczary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka
 Stare Honczary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka
 Honczary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Honczary – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa

 inne
 Honczary – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Honczary, w rejonie lidzkim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Honczary (1919 gmina Konczary) – dawna gmina wiejska w województwie nowogródzkim w Polsce (obecnie na Białorusi)

 zobacz też
 Sielsowiet Honczary